Plutónio pode referir-se a:

 Plutónio, elemento 94 da Tabela periódica e aos seus isótopos.
 Plutónio, rapper moçambicano e português.

Desambiguações de antropônimos